Cuvântul Tyr se poate referi la:
 Tyr, un oraș înființat de fenicineni, situat astăzi în Liban;
 Týr, un zeu scandinav;
 Týr, o formație heavy metal din Insulele Feroe.
 Týr, o formație heavy metal din Spania.